Niemcy:
 Nidda – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Wetterau
 Nidda – rzeka, dopływ Menu

Osoby:
 Hans Krug von Nidda – generał
 Louis Krug von Nidda – pruski oficer
 Roland Krug von Nidda – niemiecki pisarz

Inne:
 nidda – stan kobiety w judaizmie
 Nidda – hrabstwo

Zobacz też:
 Nida
 Niddatal